Николай III:
 Николай III Кирдиниат Грамматик — Константинопольский патриарх (1084—1111).
 Папа Николай III (, в миру — Джованни Гаэтано Орсини, ; ок. 1216—1280) — Папа Римский с 1277 по 1280.
 Николай III Радзивилл (?—1522) — получил титул князя Римской империи (1518), который в 1547 был распространён на весь род Радзивиллов (старший в роде носил титул герцога Оликского).
 Николай Кириллович Романов (Карл-Эмих Лейнинген, коронованный как Николай III), о коронации которого как главы суверенного государства Императорский Престол объявила в 2014 году Монархическая партия РФ.
 Николай Николаевич Дальский (Романов-Дальский) (1942—2001) — самозванец, выдававший себя за сына Алексея Николаевича, и провозгласивший себя императором Николаем III в 1993 году.

См. также 
 Николай I
 Николай II
 Николай IV

Примечания